Qujaukitsoq (alte Rechtschreibung K'ujaukitsoĸ) ist der Name folgender Personen:
 Ûssarĸak K'ujaukitsoĸ (1948–2018), grönländischer Politiker (Siumut) und Bürgerrechtler
 Vittus Qujaukitsoq (* 1971), grönländischer Politiker (Nunatta Qitornai)